Hörmannsdorf ist der Name von Ortsteilen in Bayern:
 Hörmannsdorf (Bodenkirchen), Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Hörmannsdorf (Ebersberg), Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg
 Hörmannsdorf (Eging am See), Markt Eging am See, Landkreis Passau
 Hörmannsdorf (Eichendorf), Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 Hörmannsdorf (Parsberg), Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Hörmannsdorf (Tittling), Markt Tittling, Landkreis Passau
 Hörmannsdorf (Weng), Gemeinde Weng, Landkreis Landshut
 Hörmannsdorf (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hörmannsberg
 Hörmannshof
 Hörmannshofen